Главановци — село в Болгарии
 Главановци — в Монтанской области;
 Главановци — в Перникской области.